Amerikai Egyesült Államok
Rison (Arkansas)
Rison (Maryland)